Papilla puede referirse a:

 Papilla mammaria, una protuberancia pequeña en la parte más o menos central de la mama de la mujer que contiene entre 15 y 20conductos lácteos.
 Papilla lacrimalis, una pequeña elevación de forma cónica situada en el margen de cada párpado.

Enlaces externos